David Ryckaert ou David Rijckaert est un nom porté par trois peintres flamands actifs à Anvers :
 David Ryckaert I (1560 - 1607)
 David Ryckaert II (1586 - 1642), fils du précédent
 David Ryckaert III (1612 - 1661), fils du précédent

Notes et références